«Amfreville» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Amfreville, comuna del departamento francés de Calvados.
 Amfreville, comuna del departamento francés de Mancha.
 Amfreville-la-Campagne, antigua comuna del departamento francés de Eure.
 Amfreville-la-Mi-Voie, comuna del departamento francés de Sena Marítimo.
 Amfreville-les-Champs, comuna del departamento francés de Eure.
 Amfreville-les-Champs, comuna del departamento francés de Sena Marítimo.
 Amfreville-Saint-Amand, Comuna nueva del departamento francés de Eure.
 Amfreville-sous-les-Monts, comuna del departamento francés de Eure.
 Amfreville-sur-Iton, comuna del departamento francés de Eure.